Enrique VI puede hacer referencia a:
Reyes y emperadores
 Enrique VI, rey de Inglaterra de 1422 a 1461.
 Enrique VI, rey de Alemania desde 1190 a 1197 y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico de 1191 a 1197.

Obra de teatro
 Enrique VI, obra histórica de William Shakespeare.

Pretendientes al trono de Francia durante el 

 Jaime Enrique de Borbón, pretendiente legitimista al trono de Francia como Enrique VI de Francia (1941-1975).
 Enrique, conde de París, pretendiente orleanista al trono de Francia como Enrique VI de Francia (1940-1999).